Fam steht für:

 Fam, eine Sprache in Nigeria
 Fam (Insel), eine indonesische Insel bei Neuguinea
 Fam (Ort), ein Ort auf der Insel Fam
 Faminseln, eine indonesische Inselgruppe bei Neuguinea
 Fam (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie

FAM steht als Abkürzung für:

 6-Carboxyfluorescein, ein Fluoreszenzfarbstoff, siehe auch 6-FAM-phosphoramidit
 FAM (Jollenkreuzer)
 (FAM) Funktionstherapeutische Maßnahmen (Zahnmedizin)
 Frank A. Meyer, ein Schweizer Journalist 
 Frauenakademie München e.V. (FAM)
 FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH
 Fabrika Maziva, ein Motorölhersteller in Serbien
 Familienaktivierungsmanagement,  ambulante Form der Jugend- und Familienhilfe
 Fertigarzneimittel
 File Alteration Monitor (engl.), eine Software zur Überwachung von Dateisystemen auf Veränderungen.
 Football Association of Malawi (engl.), nationaler Fußballverband in Malawi
 Football Association of Maldives (engl.), der Fußballverband der Malediven
 Free Austrian Movement, von Exil-Österreichern in Großbritannien gegründete Organisation
 Fuerza Aérea Mexicana (span.), die Luftstreitkräfte Mexikos
 Fútbol Americano de México (span.), mexikanische American-Football-Liga
 Société des femmes artistes modernes (franz.), eine französische Künstlerinnenvereinigung der Zwischenkriegszeit

Fam. steht als Abkürzung für:

 Familie
 Familiare

Siehe auch:
 Pham

Abkürzung